Les mots cucullatus, cucullata et cucullatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « qui porte une , un  ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots cucullatus, cucullata et cucullatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir les listes générées automatiquement : cucullatus, cucullata, cucullatum.

Anthroponyme 
 Cucullatus est un praenomen utilisé dans la Gaule romaine.

Notes et références 

Épithète spécifique